La liste ci-dessous comprend les noms de gestionnaires de mots de passe notables avec des articles Wikipédia dédiés.

Informations de base

Caractéristiques

Articles connexes 

 Gestionnaire de mots de passe
 Fatigue de mot de passe

Bibliographie 

 
 Pogue, David (5 juin 2013). "Remember All Those Passwords? No Need". The New York Times, 8 décembre 2019.

Références 
 

Liste de logiciels
Gestionnaire de mots de passe
Comparaison de logiciels